

Biografia 
Si forma come attore diplomandosi nel 2005 alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano diretta da Luca Ronconi e negli anni perfeziona la sua preparazione con workshop diretti da Emma Dante, Antonio Latella, Valerio Binasco e con maestri della scena europea come Lev Dodin e Anatoly Vassilev.

Finalista al Premio Ubu nel 2016 come "miglior attore italiano under 35".  

È stato vincitore alla 35ª edizione del festival teatrale di Asti (premio Scintille) con una personale riscrittura di Otello di Shakespeare, e ha vinto il premio della stampa al concorso “Giovani Realtà del teatro 2016" dell’Accademia Nazionale di Udine con il monologo "I bambini della Notte".  

Con "Stay Hungry - Indagine di un affamato", spettacolo autobiografico sull'esperienza di formatore nei centri di accoglienza, vince il Fringe Festival di Milano 2019, il premio "Sillumina - Nuove Opere" indetto da SIAE e MIBACT, e nel 2020 il premio "In-Box - Rete di sostegno del teatro emergente italiano". 

Nel 2021 l'edizione in video di "Stay Hungry" viene trasmessa in TV su RAI5 e distribuita sulla piattaforma digitale di Raiplay.

Nel 2022 consegue la laurea in Scienze dell'Educazione e della formazione presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con la tesi "Laboratori teatrali e nuove possibilità di accoglienza", incentrata sulle azioni educative generate attraverso l'esperienza teatrale.

Teatro 
Ha lavorato diretto da numerosi registi, tra i quali: Luca Ronconi (da Le Rane a Infinites, proseguendo con Memoriale da Tucidide e I soldati) fino al 2006, Antonio Calenda (che, nel 2009, lo sceglie a fianco di Franco Branciaroli in Edipo re e, nel 2010, come protagonista negli spettacoli Ultimo giorno e Picasso di Dacia Maraini), Enzo Vetrano e Stefano Randisi, (per i quali interpreta, nel 2011, il ruolo di Ely in Trovarsi di Luigi Pirandello con Mascia Musy, in tournée per due stagioni nei principali teatri stabili italiani), Stefano De Luca (che, nel 2008, lo dirige da protagonista ne La barca dei comici, dalle opere di Goldoni, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano), Giampiero Cicciò (nei ruoli di Giovanni Battista in Salomè di Wilde e in quello di Diego ne Lo stato d'assedio di Camus, in due edizioni del festival di Taormina Arte, nel 2008 e nel 2009). Nel 2014 viene richiamato da Vetrano e Randisi nel cast de L'onorevole di Leonardo Sciascia, con Laura Marinoni, prodotto da Ert Emilia-Romagna Teatro  e dal Teatro Biondo di Palermo.

Tra il 2015 e il 2016 è protagonista in Amleto di Shakespeare, per la regia di Ninni Bruschetta, e interpreta Lelio ne Il bugiardo di Goldoni, diretto da Giorgio Bongiovanni, entrambe produzioni dell'Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina.

Fondatore e direttore della compagnia "DAF project", riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali, per la quale ha ideato, scritto, diretto numerosi spettacoli e progetti teatrali, distinguendosi per i temi legati alle problematiche sociali e l’impegno, come insegnante, nel settore della formazione. Tra questi: le riscritture shakespeariane (Trafficu Pi Nenti (2010), Orchestra Shakespeare (2011), Tempesta (2012), in collaborazione con Annibale Pavone), il progetto di formazione teatrale Nel Paese dei Balocchi / Laudamo in Città (2014/15), con quattro spettacoli ispirati al Pinocchio di Collodi andati in scena nell'arco di un'intera stagione al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, e Vento da Sud Est (2016), omaggio a Teorema di Pier Paolo Pasolini, con giovani migranti del Mali, in scena alla Sala Laudamo di Messina e nel cartellone 2016/17 del Teatro India di Roma.

Nel 2017, come regista teatrale e drammaturgo, ha diretto "Il Ciclope"  dal dramma satiresco di Euripide con protagonista Edoardo Siravo, andato in scena a maggio al Teatro greco di Tindari e a luglio alla XXVIII edizione del festival internazionale di Ravenna, presso l'antico Porto di Classe. Lo spettacolo è un'originale riscrittura del mito del Ciclope riletto alla luce dei rapporti tra mondo occidentale e culture straniere.

Ad agosto del 2017 è stato selezionato tra i quattro attori italiani partecipanti ad "ECOLE DES MAÎTRES 2017", progetto internazionale itinerante di perfezionamento teatrale, promosso dal CSS di Udine, e diretto dal collettivo belga “Transquinquennal”.

Nell'ottobre del 2018, edito da Carocci Editore, è uscito il suo libro "Un codice per la fantasia", manuale rivolto ad studenti e insegnanti, in cui raccoglie le esperienze di questi ultimi dieci anni come docente teatrale in scuole, centri di accoglienza e comunità di recupero.

Nel 2019 è vincitore della prima edizione del Nolo Fringe Festival di Milano con lo spettacolo "Stay Hungry", di cui è autore e interprete. Con lo stesso spettacolo nel 2020 vince il premio "INBOX _ rete di sostegno del teatro italiano emergente".

Nel 2022, per il Teatro Stabile di Catania in collaborazione con il Tribunale dei Minori, è ideatore, regista e autore dello spettacolo "L'isola dei miracoli segreti"; un percorso che ha incluso attori professionisti e ragazzi del programma educativo "Liberi di scegliere" promosso dall'impegno del dott. Roberto Di Bella, magistrato, presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania.

Televisione e Cinema 
In televisione ha recitato tra i protagonisti della popolare miniserie TV su Rai 1 Tutti i padri di Maria, girata tra Trieste e Buenos Aires, per la regia di Luca Manfredi, con Lino Banfi e Lino Toffolo, su Canale 5 in Distretto di Polizia 9, Squadra Antimafia 6 e nella serie d'autore Non uccidere (2015) diretta da Giuseppe Gagliardi, trasmessa su Rai 3. Nel 2018 si è unito al cast di Zero, Zero, Zero, la nuova serie Cattleya in onda su Sky Italia, tratta dal libro di Roberto Saviano, diretta da Stefano Sollima, Pablo Trapero e Janus Metz Pedersen.

Per il cinema è stato tra i protagonisti del film d'autore indipendente Seconda primavera (2016) di Francesco Calogero, (vincitore come "miglior film" all'undicesima edizione dell’Hamilton Film Festival in Canada) ed è stato diretto da Renato De Maria, Pappi Corsicato, Luis Prieto e, nel corto Il volo (2009), da Wim Wenders.

Come sceneggiatore e regista ha diretto i cortometraggi A domani (2002), vincitore del "premio della giuria"  presieduta da Abbas Kiarostami al Taormina Film Fest, Un'altra mattina (2009), vincitore del "premio del pubblico" al concorso televisivo La25ora, su LA7, condotto da Davide Boosta Di Leo dei Subsonica.

Per il web è stato regista e sceneggiatore dei cinque episodi della serie A famigghia - A/R sulle terre del padrino (2015), vincitrice del "premio del pubblico" al Sicily Web Fest 015 di Ustica e finalista come "miglior serie web" al Roma Web Fest del 2015.

Filmografia

Cinema 
 Parola d'Onore, regia Sophia Luvarà (2020)
Primula Rossa, regia Gianfranco Jannuzzi (2018)
 La prova, regia Ninni Bruschetta (2017)
 Seconda Primavera, regia Francesco Calogero (2016)
 La prima linea, regia Renato De Maria (2009)
 Meno male che ci sei, regia Luis Prieto (2009)
 Un'altra mattina, regia Angelo Campolo (2009)
 20 sigarette a Nassirya, regia Aureliano Amadei (2010)
 Il volto di un'altra, regia Pappi Corsicato (2011)

Televisione 
Zero, Zero, Zero, regia Stefano Sollima, Pablo Trapero, Janus Metz Pedersen (2020)
 Non uccidere, regia di Giuseppe Gagliardi - serie TV, episodio 1x05 (2015)
Squadra antimafia 6, regia di Kristoph Tassin e Samad Zarmandili - serie TV, episodio 6x06 (2014)
 Tutti i padri di Maria, regia Luca Manfredi (2011)
 Distretto di Polizia 8, regia Alessandro Capone (2008)
 Distretto di Polizia 9, regia Albero Ferrari (2009)

Teatro 
 "Fermata Marivaux" (2023) produzione Teatro Stabile di Catania - testo e regia di Angelo Campolo
 A te e famiglia (2022) testo e regia Angelo Campolo (Milano Fringe Festival 2022)
 Tra Scilla e Cariddi, una favola teatrale (2022) testo e regia Angelo Campolo (bando periferie Ministero della Cultura)
 L'isola dei Miracoli segreti (2022) testo e regia di Angelo Campolo (produzione Teatro Stabile di Catania)
 Stay Hungry regia Angelo Campolo (2020/2022)  (spettacolo vincitore del premio IN-BOX 2020, premio Nuove Opere SIAE - MIBACT, premio Nolo Milano Frige festival 2019)
 Monocrhomo, regia Chiara Callegari (2018)
I bambini della notte, regia Angelo Campolo (2017) (monologo vincitore del premio Giovani Realtà del teatro italiano - CSS UDINE - Napoli Teatro Festival)
 Il Ciclope, regia Angelo Campolo (2017) (Festival  Internazionale di Ravenna)  
 Il bugiardo, regia Giorgio Bongiovanni (2016)
 Amleto, regia Ninni Bruschetta (2016)
 Vento da Sud Est, regia di Angelo Campolo (2015)
 L'onorevole, regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi (2015)
 Istinto, dal Pinocchio di Collodi, regia Angelo Campolo (2015) 
 Otello - una storia d'amore, regia Angelo Campolo (2014)
 Trovarsi, regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi (2011)
 Picasso e la ragazza rapata, regia Antonio Calenda (2011)
 Patri i famigghia, regia Roberto Bonaventura (2011)
 Ultimo Giorno, regia Antonio Calenda (2010)
 Trafficu ppi nenti - libero omaggio a Molto Rumore Per Nulla, regia Angelo Campolo e Annibale Pavone (2010)
 Edipo Re, regia Antonio Calenda (2009)
 Lo chiamavano Giufà, regia Mario Gelardi (2009)
 Salomè, regia Giampiero Cicciò (2008)
 La barca dei comici, regia Stefano De Luca (2008)
 Lo stato d’assedio, regia Giampiero Cicciò (2007)
 Chantecler, regia Armando Pugliese (2007)
 Le regole del gioco del tennis, regia Rosario Arena (2006)
 Soldati, regia Luca Ronconi (2005)
 Madre coraggio e i suoi figli, regia Robert Karsen (2005)
 Memoriale da tucidide, regia Luca Ronconi (2005)
 Rane, regia Luca Ronconi (2004)
 Infinites, regia Luca Ronconi (2003)
 Il mio nome è Caino, regia Ninni Bruschetta (2003)

Pubblicazioni 

"Un Codice per la fantasia - Insegnare ed apprendere nei laboratori teatrali per ragazzi", edito da Carocci Editore (2018) 
"Nell'anima della scena. Viaggio nei piccoli teatri in Sicilia", edito da Historica (2022)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 Angelo Campolo, su Associazione UBU per Franco Quadri
 Angelo Campolo, su Carocci Editore
 Angelo Campolo, su Teatro.it
 Angelo Campolo, su Filmitalia.org
 Angelo Campolo su Ravenna Festival
 Angelo Campolo, su Teatro Argentina Roma